Best of puede referirse a:

Algunos de los siguientes álbumes
Best of 2001-2009, álbum de The Rasmus.
Best of 2Pac
Best of Alejandro Sanz
Best Of An Cafe, álbum de Antic Cafe.
Best of Bee Gees
Best of Bee Gees, Volume 2
Best of The Beach Boys
Best of The Beach Boys Vol. 2
Best of The Beach Boys Vol. 3
Best of the B'Sides, álbum de Iron Maiden.
Best of the Beast, álbum de Iron Maiden.
Best of Both Worlds Concert
Best of The Corrs
Best of Cream
Best of Creedence Clearwater Revival.
Best of Dark Horse 1976-1989
Best of Fey
Best of Hilary Duff
Best of Mano Negra
Best Of Modern Talking
Best of RBD
Best of Solo Albums, álbum de Kiss.

Otros
Best of the Best, película de 1989.
Best of Both Worlds Tour

Véase también:
The Best
The Best of
The Very Best of
Lo mejor de